Команда Умизуми — анимационный сериал производства Nick Jr., действие которого происходит в Уми Сити — вымышленном красочном городе, где улицы вымощены оригами. В команду Умизуми входят три персонажа — Милли, Гео и Бот, которые используют свои «силы математики» для того, чтобы помогать жителям Уми Сити.

Зрители могут присоединиться к этим маленьким, но сильным героям на правах их «Уми-друзей», отвечая на вопросы и решая задачи, которые ставят перед Командой жители Уми Сити.
Сериал рассчитан на детей дошкольного возраста.

Персонажи 
 Миллус Рут (Милли) Уми
Шестилетняя девочка Милли имеет способности к моделированию и измерению. Например, она может менять форму своего платья или дизайн различных предметов, пользуясь волшебными словами «/Сила узоров». Её волосы, завязанные в хвостики, могут использоваться для измерения; в таком случае Команда Умизуми пропевает слова «/Милли-линейка». Милли — подруга Бота и сестра Гео. Её Озвучивала Тара Стронг

 Джордж Роберт (Гео) Уми

Гео, младшему брату Милли, пять лет. Он катается на супер-роликах и также владеет особой силой математики. У Гео есть волшебный пояс с изображениями геометрических фигур, которые можно активизировать, пропев заклинание «/Чудо-фигуры». Часто Команда нуждается в разнообразных транспортных средствах, и Гео, как правило, помогает создать необходимые машины и агрегаты из всевозможных фигур. Его Озвучил Джерри Трейнор

 Робот Уильям (Бот) Уми
Робот — любимый друг малышей. Он любит петь, танцевать и веселиться, а кроме того, помогает друзьям в решении математических задач. Руки и ноги Бота вырастают, когда тот говорит «/Руки, тянитесь!» или «/Ноги, тянитесь!». На голове у Бота небольшой приёмник (наподобие спутниковой тарелки), принимающий звонки от жителей города — так называемый …сигнал. Кроме того, Бот имеет экран на передней панели «/Пузивизор», где можно просматривать фотографии и видеоролики про ребят, которые просят у Команды помощи. На задней панели Бота расположен багажник, куда можно положить всё, что понадобится в путешествии. В каждом эпизоде Милли называет Бота лучшим другом-роботом. Его Озвучил Джефф Беннет

 Умимобиль
Маленький оранжевый автомобиль команды. В различных эпизодах ведет себя как живое существо.

Русский дубляж 
Дубляж «SDI Media Ukraine» (Украина).

Список эпизодов

Международные релизы

Примечания

Ссылки 
 «Команда Умизуми» в большой базе данных мультфильмов
 Farland-Smith D., Chao T. What Are My Children Watching?

Мультсериалы 2010 года
Мультсериалы канала Nickelodeon
Телесериалы США, запущенные в 2010 году